Invasione della Persia
Conquista islamica della Persia
Campagna di Persia